Теличенко Валентина Василівна — український юрист.
 Теличенко Іван — український історик і правник.
Українські прізвища
Прізвища на -енко